Kolařík je zdrobnělý výraz pro vykonavatele kolářského řemesla a české příjmení, které nosili nebo nosí např.:

 František Kolařík – více osob
 Ivan Kolařík (1920–1942) – československý voják, účastník odboje
 Jan Kolařík (herec) (* 1968) – český herec
 Jan Kolařík (podnikatel) (* 1989) – český podnikatel a aktivista
 Lukáš Kolářík (* 1984) – český podnikatel a politik
 Pavel Kolařík (* 1972) – český hokejista
 Petr Kolařík (* 1991) – český  fotbalista
 Václav Kolařík (rozcestník) – více osob

ženská podoba
 Františka Kolaříková (1868–???) – politička
 Heda Kolaříková (1921–???) – politička

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení